Радиус (в геометрии) — отрезок, соединяющий центр окружности (или сферы) с любой точкой, лежащей на окружности (или сфере), а также длина этого отрезка.
 Радиус, Александра (род. 1942) — нидерландская балерина.
 Радиус, Анна (1846—1918) — итальянская писательница.
 RADIUS — сетевой протокол авторизации.